KMB je zkratka, může se jednat:
 
 kilometrická banka, druh jízdního dokladu některých dopravců, např. Českých drah
 K† M† B† viz Tři králové
 betonová střešní krytina moravské společnosti KM Beta